Тайный совет Англии () — государственный орган, консультировавший суверена Английского королевства. Его членами были высокопоставленные члены Палаты лордов и Палаты общин, а также ведущие церковные деятели, судьи, дипломаты, военачальники. Тайный совет был могущественным учреждением. Он ведал вопросами осуществления королевских прерогатив и предоставления королевских хартий, издавал специальные распоряжения, выполнял судебные функции.

Примечания 

Тайный совет Англии
Королевство Англия